At puede referirse a:
 at, en física, atmósfera técnica, unidad de presión equivalente a un kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado;
 At, en química, es el símbolo en la tabla periódica del elemento químico ástato, cuyo número atómico es 85;
 AT o AUT, código ISO para Austria;
 AT, en matemática, “Área Total”;
 a. t., del inglés Automatic Transmission, transmisión automática (t. a.);
 A. T., Antiguo Testamento;
 AT, Amigos de la Tierra;
 A. t., Asociación por la tolerancia;
 At (álbum), en música, es el segundo álbum del grupo Dut;
 Adventure Time, serie animada de Cartoon Network.
 Variante de ait, denominación patronímica bereber.
 AT, referido a un trabajo, significa Accidente de trabajo;

 En Informática:
 IBM PC/AT, el modelo de computadoras IBM: IBM Personal Computer/AT.
 Factor de forma AT, del inglés Advanced Technology.
 arroba (@), en inglés: at, en español: «en».
 At, un comando del estándar de Unix, que significa «en».

Siglas